Papessa Giovanna – una leggenda medioevale, che narra di una donna papa.
La papessa Giovanna – romanzo di Emmanouil Roidis del 1866
La papessa Giovanna (Pope Joan o The Devil's Imposter) – film del 1972 diretto da Michael Anderson
La papessa – film del 2009 diretto da Sönke Wortmann